Улица Огнева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Огнева — улица во Владикавказе.
 Улица Огнева — улица в Липецке.

Украина 
 Улица Огнева — улица в Луганске.
 Улица Огнева — улица в Припяти (зона отчуждения Чернобыльской АЭС).

См. также 
 Улица Евдокима Огнева